Воскресинцы — название населённых пунктов:

Украина 
 Воскресинцы — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Воскресинцы — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.